Detention ist der Originaltitel folgender Filme:

 Detention – Die Lektion heißt Überleben!, USA 2003
 Detention – Der Tod sitzt in der letzten Reihe, USA 2010
 Detention – Nachsitzen kann tödlich sein, USA 2011

Weiteres:
 Detention (Computerspiel)
 Detention (2019), taiwanische Filmadaption des Computerspiels
 Detention (Fernsehserie), taiwanische Fernsehserienadaption des Computerspiels